1. A ŽNL Primorsko-goranska, također i pod nazivom Prva ŽNL - Skupina ‹‹A››, neformalno 2. ŽNL Primorsko-goranska, u sezoni 2016./17. predstavlja 2. rang županijske lige u Primorsko-goranskoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.   
Sudjelovalo je 11 klubova, a prvak je momčad Zameta iz Rijeke.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!GOM !!GORD !!GORG !!MRK !!OML !!POL !!SNJE !!TUR !!VRB !!ZAM !!ŽELJ 
|-
|GOM  ||align="left"|Gomirje 
|bgcolor="gainsboro"| ||2:0 ||0:3 ||5:2 ||1:0 ||3:0 ||4:0 ||1:0 ||4:2 ||1:2 ||2:2
|-
|GORD  ||align="left"|Goranin Delnice 
| ||bgcolor="gainsboro"| ||3:2 ||5:0 ||2:0 ||4:1 ||1:0 || ||4:2 ||1:4 ||9:1
|-
|GORG  ||align="left"|Goranka Ravna Gora 
|2:3 ||3:3 || bgcolor="gainsboro" | ||2:1 ||1:0 ||3:0 ||3:2 ||0:0 ||3:0 || || 
|-
|MRK  ||align="left"|Mrkopalj 
|0:4 ||1:4 ||0:6 || bgcolor="gainsboro" | ||1:4 ||1:1 ||2:3 ||4:5 ||3:0 || ||3:2
|-
|OML  ||align="left"|Omladinac Vrata 
|3:1 ||1:1 ||1:7 ||3:0 || bgcolor="gainsboro" | ||4:0 || || ||1:1 ||1:3 ||2:2
|-
|POL  ||align="left"|Polet Skrad 
|0:4 ||1:2 ||0:3 ||1:3 ||4:2 || bgcolor="gainsboro" | || ||0:4 ||1:0 ||1:2 ||0:3
|-
|SNJE ||align="left"|Snježnik Gerovo 
|3:2 ||2:2 ||0:1 ||0:0 ||2:1 ||0:0 || bgcolor="gainsboro" | ||3:6 ||4:1 ||0:1 ||2:1|-
|TUR  ||align="left"|Turbina Tribalj 
|2:1 ||1:5 ||1:3 ||2:2 ||0:2 ||5:0 ||5:1 || bgcolor="gainsboro" | ||4:1 ||3:2 ||3:0
|-
|VRB ||align="left"|Vrbovsko 
|1:1 ||1:3 ||0:1 ||3:3 ||0:0 || ||0:4 ||1:1 || bgcolor="gainsboro" | ||0:6 || 
|-
|ZAM  ||align="left"|Zamet Rijeka 
|7:2 ||4:4 ||1:0, 0:3 p.f. ||4:0 ||6:0 || ||3:1 ||1:1 ||3:1 || bgcolor="gainsboro" | ||5:0
|-
|ŽELJ  ||align="left"|Željezničar Moravice 
|1:0 ||0:7 ||1:3 ||2:3 ||2:1 ||1:1 ||8:4 ||3:3' ||1:2 ||1:0 || bgcolor="gainsboro" | 
|}Ažurirano 19. lipnja 2017.''  
Izvori:

Poveznice 
 Grevagol - NS Rijeka 
 sportcom.hr, 1.A ŽNL / 2. ŽNL Primorsko-goranska
 2. ŽNL Primorsko-goranska
 1. ŽNL Primorsko-goranska 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 6. rang - 2. ŽNL
 grevagol-nsrijeka.com, Rezultati i konačna tablica 2.ŽNL PGŽ sezona 2016/17 , pristupljeno 18. lipnja 2017. 
 sportcom.hr, ZAMET PRVAK 1-A ŽNL - Stevanović: Na kraju smo malo zakomplicirali..., objavljeno 7. lipnja 2017., pristupljeno 18. lipnja 2017.
 

2016-17
Primorsko-goranska-2-1A